Пуерто де Анимас има више значења:

 Пуерто де Анимас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто де Анимас (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто де Анимас (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику